Proschizorhynchus är ett släkte av plattmaskar. Proschizorhynchus ingår i familjen Schizorhynchidae.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Plattmaskar
Proschizorhynchus